Municipio de Swan Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Swan Lake (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Swan Lake (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Swan Lake (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas.
 Municipio de Swan Lake (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.